Лайонел Чалмерс (; род. 10 ноября 1980 года в Олбани, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера

Студенческая карьера 
Лайонел Чалмерс начал заниматься баскетболом в 5 лет под руководством своего отца Лайонела Чалмерса старшего, который играл в баскетбол в колледже. С 8 лет стал заниматься баскетболом профессионально. Три года выступал за Высшую школу Скенектади, затем один год за Высшую школу Олбани. В НСАА играл за команду Университета Ксавьер.

Профессиональная карьера 
На Драфте НБА 2004 года Чалмерс был выбран во втором раунде под 33-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс». В сезоне 2004/2005 провёл за «Клипперс» 34 игры, набирал в среднем 3,1 очко. 20 августа 2005 года обменян вместе с Марко Яричем в «Миннесоту Тимбервулвз» на Сэма Кассела. Чалмерс играл за «Тимбервулвз» в предсезонье 2005/2006, однако в начале регулярного чемпионата стал свободным агентом.

В ноябре 2005 года перешёл в греческий клуб АЕК, в феврале 2006 года перешёл в испанский клуб «ТАУ Керамика».

Чалмерс играл в летней лиге НБА 2006 за «Финикс Санз», однако так и не стал игроком «Санз». В декабре 2006 года перешёл в клуб второго дивизиона чемпионата Италии «Динамо» из Сассари. В мае 2007 года перешёл в испанский клуб «Сарагоса».

В 2008 году перешёл в клуб Серии А «Бенеттон». После сезона в Италии перешёл в российский клуб «Университет-Югра». Чалмерс провёл успешный сезон в Сургуте, стал лидером по набранным очкам в Чемпионате России (в среднем 21,4 очков за игру). В сезоне 2009/2010 играл за другой российский клуб «Енисей». В июле 2010 года перешёл в краснодарский «Локомотив-Кубань».

Личная жизнь 
Кузен Лайонела, Марио Чалмерс, также профессиональный баскетболист, на данный момент выступает за клуб НБА «Майами Хит».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на NBA.com
 Профиль на сайте БК «АЕК»
 Профиль на сайте Лига Баскет
 Профиль на сайте basketball-reference.com
 Профиль на сайте БК «Локомотив-Кубань»

Баскетболисты США
Игроки «Ксавье Маскетирс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК «Тревизо»
Игроки БК «Университет-Югра»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Алиага Петким»
Игроки БК «Левски»
Игроки БК «Шампань Шалон-Реймс»
Выпускники Университета Ксавье